Treasures () — тридцать третий студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 24 сентября 1996 года.

Об альбоме

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Долли Партон